Аббревиатура MTS может означать:

 Международная Телефонная Связь
 Mobile Telephone System — ранний стандарт мобильной связи.
 Microsoft Transaction Server
 Michigan Terminal System — одна из первых операционных систем разделения времени, разработанная в Мичиганском университете.
 .mts — одно из расширений видеофайлов.
 Метастазы (Mts.) — вторичные очаги патологического процесса, возникшие при перемещении вызывающего его начала.
 Мезитиленсульфонил (Mts) — одна из защитных групп для боковой цепи аминокислоты  аргинина, используемых в синтезе пептидов.
 МТС (торговая марка) — бренд, используемый несколькими операторами связи:
 Мобильные ТелеСистемы — российская телекоммуникационная компания.
 МТС Украина
 МТС Беларусь

См. также 
 МТС — кириллическая аббревиатура.